Zondag in 't zuiden kan verwijzen naar de volgende muziekstukken: 
Zondag in 't zuiden (album), een studioalbum van Rowwen Hèze
Zondag in 't zuiden (single), een single van dit album

Homoniem muziekstuk